Paddys Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Paddys Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Paddys Creek (Langdon River), Nebenfluss des Langdon River (Gilbert River) in Queensland